

Letteratura 
 Don Chisciotte (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha) – opera di Miguel de Cervantes.
 Don Chisciotte –  personaggio protagonista dell'omonima opera letteraria.

Cinema 
 Don Chisciotte (Don Quixote) – film del 1933 diretto da Georg Wilhelm Pabst, versione inglese
 Don Chisciotte (Don Quichotte) – film del 1933 diretto da Georg Wilhelm Pabst, versione francese 
 Don Chisciotte (Don Kikhot) – film del 1957 diretto da Grigorij Michajlovič Kozincev
 Don Chisciotte – film del 1983 diretto da Maurizio Scaparro
 Don Chisciotte – film incompiuto diretto da Orson Welles, completato da Jesús Franco nel 1992

Musica 
 Don Quichotte chez la Duchesse, opera (ballet comique) di Joseph Bodin de Boismortier
 Don Chisciotte – balletto di Marius Petipa
 Don Chisciotte – opera di Alberto Mazzucato
 Don Quichotte – opera di Jules Massenet
 Don Chisciotte – op. 35 di Richard Strauss per violoncello e orchestra
 Don Chisciotte – brano musicale di Francesco Guccini

Televisione 
 Don Chisciotte – serie televisiva animata del 1979 prodotta da RTVE
 Don Chisciotte – anime del 1980 prodotto da Ashi Productions
 Don Chisciotte (Don Quixote) – film per la televisione del 2000 diretto da Peter Yates

Stampa 
 Don Chisciotte – giornale bolognese fondato da Luigi Lodi e diretto da Luigi Illica, il cui programma fu scritto da Giosuè Carducci
 Don Chisciotte – giornale satirico-umoristico pubblicato a Roma dal 1887 al 1899. I primi anni il nome era Don Chisciotte della Mancia

Teatro 
 Don Chisciotte – spettacolo teatrale di Carmelo Bene

Pagine correlate 
Don Quixote (disambigua)